Rejowiec peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rejowiec, un village

dans la voïvodie de Lublin
 Rejowiec, une gmina rurale du powiat de Chełm
 Rejowiec, un village et chef-lieu de la gmina de même nom

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Rejowiec, un village